

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Polk – villaggio della Contea di Polk, Nebraska
 Polk – villaggio della Contea di Ashland, Ohio
 Polk – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Polk – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
 Polk – borough della Contea di Venango, Pennsylvania
 Polk – città della Contea di Washington, Wisconsin

Persone 
 Amanda Polk (1986) – canottiera statunitense
 Chris Polk (1989) – giocatore di football americano statunitense
 James Knox Polk (1795-1849) – 11º presidente degli Stati Uniti d'America
 Leonidas Polk (1806-1864) – vescovo anglicano e generale confederato statunitense
 Sarah Polk (1803-1891) first lady statunitense, moglie di James K. Polk

Pagine correlate 
 Contea di Polk
 Polk City